Ait Zineb kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Zineb, stamområde, Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Zineb (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Ouarzazate, 

Robotskapade Marockoförgreningar